Gorani ili Goranci, južnoslavenski narod

Hrvatska:
 Gorani (Skrad), naselje u općini Skrad 

BiH:
 Gorani (Konjic, BiH), naselje u općini Skrad
 Gorani (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko